Der Bundesverband der Deutschen Vending-Automatenwirtschaft e. V. (vormals Bundesverband Deutscher Verpflegungs- und Vending-Unternehmen e. V.) ist eine Vereinigung von Herstellern sowie Betreibern („Operator“) von Selbstbedienungsautomaten (aus dem Amerikanischen Vending genannt). Der Verband vertritt auch die in diesem Bereich tätigen Hersteller von Füllprodukten und technischer Zulieferer.

Nach eigenen Angaben haben die Mitglieder des Verbandes mit ihren ca. 350 Mitgliedern einen Marktanteil von ca.  des deutschen Marktes.

Mitglieder gibt es in den Kategorien Automatenhersteller, Hersteller von Bezahlsystemen, Operator (Betreiber der Automaten), Firmen für technischen Service, Lieferanten von Füllprodukten sowie Hersteller von Datenloggern und Telemetrie.

Der Verband unterstützt die Messe euvend & coffeena in Köln, die alle zwei Jahre stattfindet.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 
 

Verein (Köln)
Wirtschaftsverband (Deutschland)